Tscherwona Sloboda (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Tscherwona Sloboda (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw
 Tscherwona Sloboda (Kompanijiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka
 Tscherwona Sloboda (Buryn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Buryn
 Tscherwona Sloboda (Nedryhajliw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw
 Tscherwona Sloboda (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy